Сиддхартхана́гар — географическое название:

 Сиддхартханагар (округ) — округ штата Уттар-Прадеш (Индия)
 Сиддхартханагар (Непал) — город в Непале.